USS De Haven je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS De Haven (DD-469) 
 USS De Haven (DD-727)

De Haven